Константин Кершбаумер (; род. 1 июля 1992 года, Тульн-ан-дер-Донау, Австрия) — австрийский футболист, центральный полузащитник клуба «Вольфсберг». Представлял юношеские сборные Австрии разных лет.

Клубная карьера

Ранние годы 
Кершбаумер родился в городе Тульн-ан-дер-Донау. Начал заниматься футболом в местном клубе «Тульн». Также на молодёжном уровне играл в клубе «Санкт-Пёльтен», в составе которого стал чемпионом юниорской лиги до 19 лет в сезоне 2008/09. В 2009 году перешёл в молодёжный состав венского «Рапида», в составе которого сыграл 20 матчей и забил 5 голов. Это позволило ему перейти в резервный фарм-клуб, выступающий в Восточной Региональной лиге Австрии. До конца сезона 2009/10 в составе фарм-клуба сыграл 4 матча и забил 2 гола. В течение сезона 2010/11 был основным игроком фарм-клуба, сыграл 28 матчей и забил 5 голов.

«Фёрст» 
Перед началом сезона 2011/12 Кершбаумер подписал контракт с клубом «Фёрст» из Эрсте Лиги. Провёл в клубе один сезон, сыграл 32 матча и забил 5 голов.

«Санкт-Пёльтен» 
10 июля 2012 года Кершбаумер подписал контракт с «Санкт-Пёльтен». В течение сезона 2012/13 сыграл 33 матча и забил 6 голов. В сезоне 2013/14 сыграл столько же матчей, как и в предыдущем, и забил 7 голов. Клуб завершил сезон на четвёртом месте и претендовал на попадание в Лигу Европы. Кершбаумер также сыграл в каждом матче Кубка Австрии, «Санкт-Пёльтен» дошёл до финала и проиграл зальцбургскому «Ред Буллу» со счётом 4:2.

В июле 2014 года Кершбаумер дебютировал в Лиге Европы, сыграл 4 матча во втором и третьем отборочных раундах. Во втором раунде «Санкт-Пёльтен» выиграл у пловдивского «Ботева» с суммарным счётом 3:2. B третьем раунде проиграл голландскому ПСВ с суммарным счётом 4:2 и покинул турнир. В течение первой половины сезона 2014/15 Кершбаумер сыграл 20 матчей и забил два гола. В январе 2015 года покинул клуб.

«Адмира Ваккер» 
20 января 2015 года Кершбаумер подписал контракт с «Адмира Ваккер» на два с половиной года. До конца сезона сыграл 16 матчей и забил один гол. В конце июня покинул клуб.

«Брентфорд» 
1 июля 2015 года Кершбаумер подписал контракт с английским «Брентфордом» на четыре года, сумма трансфера не оглашалась. Кершбаумер стал первым австрийцем в истории клуба. Начал свои выступления в стартовом составе под руководством Маринуса Дейкхёйзена, но с приходом на пост главного тренера Ли Карсли в начале октября Кершбаумер перестал попадать в стартовый состав. Свою позицию Карсли объяснил тем, что считает Кершбаумера недостаточно эффективным и в целом недостаточно готовым для английского футбола. Также Карсли отметил, что Кершбаумер нуждается в дополнительной тренировке.

Международная карьера 
Кершбаумер представлял юниорские сборные Австрии 16, 17, 18 и 19 лет. В общей совокупности, Кершбаумер сыграл 20 матчей и забил два гола в составах юниорских сборных.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте УЕФА 
 
 Профиль на сайте «Брентфорда»
 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Вольфсберг»